Haus Küchen steht für:

 Haus Küchen (Mülheim), Villa im Waldgebiet Uhlenhorst, Nordrhein-Westfalen
 Wasserburg Haus Küchen (Ahlen), Wasserburg bei Ahlen, Nordrhein-Westfalen